Miks Indrašis (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metalurgs Liepaja, il commence sa carrière professionnelle en 2008 avec le HK Riga 2000 dans l'Ekstraliga, le championnat de Biélorussie. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Dinamo Riga face au HK Spartak Moscou.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Le sélectionneur Ted Nolan l'appelle pour son premier championnat du monde en 2012.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2008 : nommé meilleur attaquant de la division 1, groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Metalurgs Liepaja || LAC|| || 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Metalurgs Liepaja || Lettonie U18 || || 10|| 16|| 26|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || SK LSPA/Riga || Lettonie 2 || 13|| 5|| 8|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || SK Riga || Lettonie U18 || 24|| 30|| 25|| 55|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK Riga 2000 || Ekstraliga || 19|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || SK LSPA/Riga || LAC || 21|| 14|| 11|| 25|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || SK LSPA/Riga || Lettonie U20 || 10|| 5|| 8|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Dinamo Juniors Riga || Ekstraliga || 49|| 20|| 19|| 39|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HK Riga || MHL || 56|| 21|| 32|| 53|| 26|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga|| KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Metalurgs Liepaja || Ekstraliga || 27|| 5|| 11|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Riga || MHL || 20|| 12|| 9|| 21|| 30|| 5|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2011-2012 || HK Juniors Riga || LAC || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL|| 43|| 14|| 12|| 26|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 49|| 12|| 19|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 59|| 16|| 15|| 31|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 58 || 14 || 19 || 33 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL|| 53|| 11|| 12|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 56|| 21|| 21|| 42|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 55|| 16|| 15|| 31|| 18|| 11|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2019-2020|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 41 || 6||18 ||24 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||49|| 16|| 23|| 39|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 26|| 4|| 8|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Admiral Vladivostok || KHL || 20|| 3|| 2|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Bienne || NL || 8|| 0|| 2|| 2|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2022-2023 || Schwenninger Wild Wings || DEL ||  || || || || ||

Internationales

Références 

Naissance en septembre 1990
Naissance à Riga
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022